Чемпионат мира по вольной борьбе 1959 года проходил 1-4 октября в Тегеране (Иран). В соревнованиях приняли участие более 80 борцов.

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Итоговое положение 
 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 67 кг

 До 73 кг

 До 79 кг

 До 87 кг

 Свыше 87 кг

Ссылки 
 FILA Database
 1959 FILA Wrestling World Championships
 http://filmkoshti.ir/119/1959-مسابقات-جهاني-تهران/  

Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Иране